Adelmo Tacconi – vescovo cattolico italiano
 Alessio Tacconi – politico italiano, deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana
 Antonio Tacconi – politico italiano, senatore del Regno d'Italia 
 Bruno Tacconi – scrittore e medico
 Daniele Tacconi – calciatore
 Ferdinando Tacconi – fumettista
 Filippo Tacconi – drammaturgo e attore teatrale
 Francesco Tacconi – pittore italiano del Rinascimento
 Gaetano Tacconi – politico e parlamentare italiano
 Ildebrando Tacconi – docente, storico e letterato italiano
 Innocenzo Tacconi – pittore italiano, nipote di Ludovico Carracci
 Mario Tacconi – calciatore
 Stefano Tacconi – calciatore
 Tacconi Sport-Vini Caldirola – ex squadra di ciclismo

Pagine correlate 
 Tacchi
 Tacchella

en:Tacconi